MTV Rocks puede hacer a referencia a los siguientes canales de televisión:

 MTV Rocks (Reino Unido e Irlanda), canal de televisión británico con emisión entre 2010 y 2020.
 MTV Rocks (Europa), canal de televisión europeo con emisión entre 2014 y 2020.